Primary Colors – romanzo di Joe Klein del 1996
 I colori della vittoria (Primary Colors) – film del 1998 diretto da Mike Nichols e tratto dall'omonimo romanzo di Joe Klein
 Primary Colors – album dei Day After Tomorrow del 2004

Pagine correlate 
 Primary Colours